В парному розряді жіночого тенісного турніру Puerto Rico Open 1972, facente parte del Virginia Slims Circuit 1972, ha avuto come vincitrici Розмарі Казалс і Біллі Джин Кінг виграли титул, у фіналі перемігши пару Джуді Тегарт-Далтон і Карен Крантцке 6-2, 6-3.

Основна сітка

Посилання 

Puerto Rico Open